Hugh MacLeod eller McLeod kan syfta på bland andra:

* Hugh McLeod (1843–1879), kanadensisk politiker
 Hugh MacLeod (1882–1955), australisk politiker
 Hugh McLeod (1932–2014), skotsk rugbyspelare
 Hugh McLeod (född 1944), skotsk kyrkohistoriker